Tapmuk kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet kommer från det samiska ordet tápmuhk som betyder öring.

Tapmuk (Arjeplogs socken, Lappland, 737696-160797), sjö i Arjeplogs kommun,  (57,7 ha)
Tapmuk (Arjeplogs socken, Lappland, 738155-159699), sjö i Arjeplogs kommun,  (18,3 ha)

Se även 
Tapmukjaure
Tapmukjauratj

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn